4G63 - это автомобильный рядный четырёхцилиндровый двигатель Mitsubishi Motors из серии 4G6, старое название G63B серии «Mitsubishi Sirius».

Описание 
Двигатель объёмом 1997 см3, рядный 4 цилиндровый. Имеет чугунный блок и головку блока цилиндров из алюминиевого сплава с системой газораспределения SOHC или DOHC — с одним или двумя распределительными валами, 8 (12) или 16 клапанов. В блоке установлены два балансировочных вала, которые вращаются в противофазе, «для снижения вибраций второго порядка». Устанавливался как продольно так и поперечно, после модификации в другую сторону шкивами. Мог быть карбюраторным (mikuni, solex, weber), двух карбюраторным (lancer ex2000 rally), с моновпрыском (две электрических форсунки в корпусе дроссельной заслонки), инжекторным (ECI-multi впрыск).

История 
«Mitsubishi ввела новые двигатели MCA-Jet с пониженным загрязнением окружающей среды»

Первые двигатели были представлены в 1975 году на моделях Mitsubishi Galant/Galant Lambda/Galant Sigma/Sapporo/Delica/Celeste. Первым был разработан двигатель G62B, 1850 см3. Сразу же за ним появился G63B отличавшийся только объёмом, диаметром цилиндров и одной отливкой на блоке. В 1980 году появилась версия моновпрыск с турбонаддувом и 12 клапанами, устанавливалась на Lancer EX2000 и Galant Lambda/Sapporo, Starion, Tredia, Cordia. В 1984 представлен первый 8 клапанный инжекторный мотор, тогда же появился следующий по объёму в линейке мотор 4G64 -G64B (отличие — диаметры цилиндров и ход поршней за счет коленвала, блок чуть выше и шире). В различных модификациях G63B просуществовал на разных моделях до 1986-88 года, после чего линейка моторов серии Sirius была переименована на 4G63 и значительно модифицирована, появились DOHC версии, возросли мощности и ограничения экологических норм. В 1986 первый DOHC мотор и сразу, на раллийной машине — DOHC с турбонаддувом. С переименованием мотора, модификация 8 и 12 клапанов (SOHC) моновпрыск была снята с производства. Тогда же в 1986-87 годах появились моторы 16 клапанов DOHC 4G62/1800 см3, 4G61/1600 см3, 4G67/1800 см3, которые представляли из себя уменьшенную копию 4G63, а гбц на моторах 4G62 и 4G67 DOHC так и вовсе были идентичны с 4G63.

В 1993 году мотор первый раз значительно изменили — появилась мод. с креплением маховика к коленвалу на 7 болтов. Параллельно старая модификация 6-болтов продолжала ставиться на различные автомобили. Закатом 8 клапанных версий можно назвать ужесточение всемирных экологических норм, и эффект глобализации, моторы стали нужны не на 15 лет а на 7. Последняя 8 клапанная инжекторная версия −1993 год, карбюраторная просуществовала дольше по причине дешевизны и надежности — на моделях коммерческого назначения до 1998 года соответствуя нормам евро-3. В 1995 году 7-болтовая модификация получила маркировку 4G63T, другую гбц DOHC (т. н. квадратную голову) и версию с турбонаддувом. В 1997 снята с производства 6-болтовая версия DOHC инжектор с турбонаддувом. В 2003 представлена 7-болтовая модификация с системой MIVEC.

Также стоит упомянуть о сторонних производителях входивших в разные годы с компанией MITSUBISHI MOTORS в союзы и вынесшие из них на своих машинах в различных модификациях этот двигатель. В их числе Chrysler, Dodge, Plymouth, Eagle/AMC, Mazda, Proton, Hyundai, Kia, Great wall, CMC, Chery. Самой использовавшей это мотор была компания HYUNDAI, и модель Stellar с 1985 года, в 1996 году HYUNDAI c помощью своего партнера MITSUBISHI MOTORS использовали головку блока цилиндров 4G63 и блок цилиндров 4G64 для создания своего нового двигателя объёмом 2,4 литра для установки на автомобиль Hyundai Sonata с 1998 по 2005 годы и на автомобиль Kia Optima с 2000 по 2004 годы. У Корейских производителей маркируется как G4JS. В неизменном виде 4G63 у прочих производителей просуществовал дольше всего на Hyundai Sonata до 1994 года, у Китайских производителей выпускается до сих пор.

Промежуток с 1992 по 1997 год выпускались самые разнообразные версии этого мотора, стоит отметить несколько самых необычных для двигателя получившего славу на ралли и гонках. версия 7-болт дефорсированная SOHC 16 клапанная с карбюратором, ставившаяся на Canter, L300, Delica. и версия 7-болт SOHC 16 клапанная с инжектором с трамблером перенесенным на шестерню распредвала.

Характеристики 
 Среднее значение мощности(в зависимости от настройки производителя под разные модели автомобилей) в л. с. и варианты сочетания системы питания:
 87 л. с. в 8 клапанном(SOHC) карбюратор,
 91 л. с. в 8 клапанном(SOHC) моновпрыск,
 105 л. с. в 16 клапанном(SOHC) карбюратор,
 110 л. с. в 8 клапанном(SOHC) инжектор,
 130 л. с. в 12 клапанном(SOHC) моновпрыск с турбонаддувом.
 135 л. с. в 16 клапанном(SOHC) инжектор,
 144 л. с. в 16 клапанном(DOHC) инжектор,
 185* л. с. в 16 клапанном (DOHC) инжектор с турбонаддувом.
 170 л. с. в 16 клапанном (DOHC) инжектор с компрессором**.
 * в гражданском варианте турбированный двигатель как правило был мощностью 185 сил, но на некоторых моделях эту мощность поднимали до 220—240 л. с., а максимальное заводское значение 280 л. с. было на машинах для ралли, на модели Galant VR4 в конце 1980-х годов, и было обусловлено требованием ФИА ограничить мощность машин в группе «не более 300 л. с.»
 ** малой серией выпускался двигатель подготовленный в тюнинг ателье AMG c механическим компрессором. ставился только на Galant в кузове E33A, но AMG дорабатывала эти моторы и ранее на предыдущих поколениях модели.

Применение 
Список автомобилей, где применялся двигатель 4G63:
 1980-1985 Mitsubishi Sapporo
 1981—1986 Mitsubishi Lancer EX2000 turbo
 1986—2006 Mitsubishi Canter
 1982—1998 Mitsubishi Chariot
 1992—1999 Mitsubishi Space Runner
 1992—1999 Mitsubishi Space Wagon
 1985—1988 Mitsubishi Cordia
 1980—2015 Mitsubishi Delica
 1980—2002 Mitsubishi L300
 1989—1999 Mitsubishi Eclipse
 1975—2003 Mitsubishi Galant
 1982—1995 Mitsubishi L200/Mighty Max
 1991—2006 Mitsubishi Lancer Evolution
 1982—1998 Mitsubishi Pajero
 1991—2001 Mitsubishi RVR
 1984—1988 Mitsubishi Starion
 1986—1988 Mitsubishi Tredia
 Mitsubishi Airtrek
Mitsubishi Dion
 с 2004 по настоящее время Brilliance BS6
 1981—1985 Dodge Colt Vista
 1994—1999 Dodge Neon 
 1987—1989 Dodge Ram 50
 1989—1992 Eagle Vista Wagon
 1990—1998 Eagle Talon
 1985—1989 Hyundai Stellar
 1986—2005 Hyundai Sonata
 2000—2005 Kia Optima
 1990—1994 Plymouth Laser
 1995—2002 Proton Saga
 1996—2002 Proton Perdana
 с 2013 по настоящее время JAC-S5

4G63T 

4G63T это четырёхцилиндровый рядный бензиновый двигатель объёмом 1997 см3 с турбонаддувом и механизмом газораспределения DOHC. Максимальная мощность 185—280 л. с. при 6500 об/мин., максимальный крутящий момент 382 Н*м при 3500 об/мин. Он имеет чугунный блок и кованые стальные шатуны. ставился на Mitsubishi Lancer Evolution c 4 по 9 поколение включительно. Победы автомобилей Mitsubishi в мировом ралли многочисленны, удостоены огромного числа наград. Так гонщик То́мми Мя́кинен за рулем этого автомобиля был непобедим с 1996 по 1999 год. Его команда выиграла чемпионат мира среди производителей 1998 года.

См. также 
 Mitsubishi
 Mitsubishi Lancer Evolution
 Томми Мякинен

Ссылки 
 Mitsubishi Engines 
 Мякинен 
 Двигатели Мицубиси

Бензиновые двигатели
4G63